Kutzenhausen peut désigner différentes communes :

 Kutzenhausen, une commune du département du Bas-Rhin, en Alsace

 Kutzenhausen, une commune de l'arrondissement d'Augsbourg, dans le district de Souabe en Bavière